Yongsan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yongsan-dong, Daegu, stadsdel, 
 Yongsan-dong, Chungju, stadsdel, 
 Yongsan-dong, Seoul, stadsdel,